Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bran“ beginnt.

Bran 



 Bran, Alexander (1767–1831), deutscher Journalist, Schriftsteller und Verleger
 Bran, Friedrich (1904–1994), deutscher Diplomat
 Bran, Helgo (* 1937), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Bran, Renate (1928–2013), deutsche Gründerin des Landesfrauenrats Baden-Württemberg